Śniadowo peut désigner :

Toponymie
en Pologne:
 Śniadowo, un village dans la voïvodie de Mazovie ;
 Śniadowo, un village dans la voïvodie de Podlachie ;
 Śniadowo, une gmina rurale du powiat de Łomża, dans la voïvodie de Podlachie ;
 Śniadowo, un village dans la voïvodie de Varmie-Mazurie.